Mahagi (stad), een stad in de provincie Ituri in Congo-Kinshasa
 Mahagi (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Ituri in Congo-Kinshasa